

Patronyme 

 Charles Labitte est un historien et critique français né à Château-Thierry le  et mort à Paris le .
 Henri Labitte (1823-1885), homme politique, frère du précédent.
 Jacques Labitte, né à Mayenne et inhumé dans la même ville le  est un jurisconsulte français.
 Delphe-Auguste Labitte (1823-1891), homme politique.
 Eugène Labitte (1858-1937), peintre français.

Anthroponymie 
Marie-Thérèse Morlet indique comme étymologie : « Labitte se rattache à l’anc. fr. bite, pierre grossièrement équarrie à arêtes vives, surnom de carrier. »

Comme « bite » est une expression d’argot désignant vulgairement le pénis, certains porteurs de ce « patronyme malsonnant » ont demandé à en changer. L’« Archiviste Jérôme » signale des Labitte devenus  (ainsi que des Labite devenus ).

Références

Liens internes

Liens externes 

 
 

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme français